Lelan ist der Familienname von:

 António da Costa Lelan, osttimoresischer Politiker
 Francisco Lelan, osttimoresischer Politiker